Nagyközség (polgári korszak), a községek egyik jogi kategóriája Magyarországon 1871 és 1950 között
 Nagyközség (tanácsrendszer), a községek, pontosabban a községi tanácsok egyik jogi kategóriája Magyarországon 1969 és 1990 között
 Nagyközség (önkormányzati rendszer), a községek egyik jogi kategóriája Magyarországon 1990 óta